Stipe Lapić (n. 22 ianuarie 1983, în Sinj, Croația) este un fotbalist croat, care în prezent evoluează la echipa chineză Chongqing FC.

Ca junior a jucat la echipele HNK Hajduk Split și PSV Eindhoven under-19. Prima sa echipă de seniori a fost NK Dinamo Zagreb.

Palmares

Zimbru Chișinău
Divizia Națională
Finalist (2) : 2005-06, 2006–07
Cupa Moldovei (1) : 2006-07

Statistici carieră

Referințe

Legături externe
 Moldova league performance
 Russia league performance 
 K-League Player Record 

Croați în viață
Fotbaliști croați
Fundași
Fotbaliști ai FC Zimbru Chișinău
Fotbaliști ai cluburilor din Croația
Fotbaliști ai cluburilor din Austria
Fotbaliști ai cluburilor din China
Fotbaliști ai cluburilor din Rusia